Nisí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Ioannínon, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Nisí (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar